Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2001/02 war die 56. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der TSC Euskirchen nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger GFC Düren 09 (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), Germania Dattenfeld, FSV Geilenkirchen-Hünshoven und SpVg Porz/Gremberghoven (alle erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der GFC Düren 09, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die SpVg Porz/Gremberghoven verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der SSV Marienheide nach zehn Jahren. Die Eschweiler SG hatte ihre Mannschaft während der Saison zurückgezogen und stieg nach drei Spielzeiten wieder in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2001
Fußballsaison 2001/02